Алекса́ндровский сад может означать:

Топоним 
 Александровский сад — сад у стен Московского Кремля.
 Александровский сад — станция Московского метрополитена.
 Александровский сад — сад перед Адмиралтейством в Санкт-Петербурге, открыт в 1874 году.
 Александровский сад — сад в Волгограде.
 Александровский сад — сад в Елабуге.
 Александровский сад — сад в Нижнем Новгороде.
 Александровский сад — сад, существовавший в первой половине XX века в Новосибирске.
 Александровский сад — историческое и неофициальное современное название Центрального парка культуры и отдыха им. Степана Халтурина в Кирове.
 Александровский сад — название сквера в центральной части Ташкента до 1917 года.
 Александровский сад — сад в Новочеркасске.
 Александровский сад — сад в Ростове-на-Дону.

В культуре 
 Александровский сад — российский телевизионный сериал 2005 года.
 Александровский сад 2 или «Три дня в Одессе»— российский телевизионный сериал 2007 года.
 Александровский сад 3 или «Охота на Берию» — телевизионный сериал 2008 года.

См. также